Bei der Schachweltmeisterschaft der Frauen 1953 traf Titelverteidigerin Ljudmila Rudenko aus der Sowjetunion auf eine Herausforderin. Diese wurde zunächst im Oktober und November 1952 in Moskau während des Kandidatenturniers ermittelt. Hierbei setzte sich ihre Landsfrau Jelisaweta Bykowa durch und gewann später auch den WM-Wettkampf.

Kandidatenturnier 
Das Turnier begann am 21. Oktober und endete am 20. November 1952.

WM-Wettkampf 
Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft fand vom 15. August bis 20. September 1953 in Leningrad statt. Hauptschiedsrichter war Fritz Andersson aus Schweden. Im Falle eines Unentschiedens sollte Rudenko ihren Titel behalten. Bykowa siegte jedoch mit 8:6, wobei von den 14 Partien nur zwei mit einem Remis endeten.

Weblinks 
 Abschlusstabelle des Kandidatenturniers auf mark-weeks.com (englisch)

1953
Schachwettbewerb in der Sowjetunion
Schach 1952
Schach 1953